Truth ("verità" in lingua inglese) può riferirsi a:

Astronomia 
249521 Truth – asteroide
Truth – cratere sulla superficie di Venere

Cinema 
 Truth – film del 2006 diretto da Timothy Bond
 Truth – film del 2013 diretto da Rob Moretti
 Truth - Il prezzo della verità (Truth) – film del 2015 diretto da James Vanderbilt
 #Truth - film del 2019 diretto da Charles Murray

Internet 
 Truth – social network di Donald Trump

Musica 
 Truth – album di Jeff Beck del 1968
 Truth – album di  Takako Ohta del 1987
 Truth – album dei Talisman del 1998
 Truth – album di Michael Sweet del 2000
 Truth – singolo dei Seether del 2005, dall'album Karma and Effect
 Truth – album di Robben Ford del 2007
 Truth – singolo di Yuna Ito del 2007
 Truth – singolo dei Devin Townsend Project del 2018
 Truth – singolo di Chingiz Mustafayev del 2019
 Truth – singolo di Chiddy Bang del 2010

Persone 
Sojourner Truth – attivista statunitense